El apellido Esidio puede hacer referencia a:

  Eduardo Esidio, futbolista brasileño y primo de Nílson Esidio.
  Nílson Esidio, futbolista brasileño y primo de Eduardo Esidio.